Pariški mir (1783.), između SAD i Velike Britanije nakon Američkoga rata za neovisnost 
 Prvi pariški mir (1814.), između Rusije, Velike Britanije, Pruske i Habsburške Monarhije s Napoleonovom Francuskom
 Drugi pariški mir (1815.), između Velike Britanije, Pruske, Rusije i Habsburške Monarhije nakon Napoleonovih »sto dana« i njegova poraza kraj Waterlooa

Vidi 
Pariški mirovni ugovor
Pariška mirovna konferencija